Het Liegebeest, een Vlaamse televisieserie;
 Liegebeest (2009-heden), een Nederlandse "prijs" voor misleidende reclame.